

Patronyme

 Drago Pašalić (1984-), basketteur croate ;
 Mario Pašalić (1995-), footballeur croate ;
 Muhamed Pašalić (1987-), basketteur bosnien.

Patronyme slave